C-Bogen steht für:
 C-Bogen (Röntgengerät), ein (häufig mobiles) Röntgengerät
 C-Bogen (Ornament), dekoratives Ornament, welches besonders im Rokoko verbreitet war